Milestones bezeichnet:
 Milestones (Band), österreichische Musikgruppe, gegründet 1968
 Milestones (Rockband), britische Musikgruppe, gegründet 2014
 Milestones (Album), Album des Jazzmusikers Miles Davis
 Milestones (Lied), Jazz-Komposition von Miles Davis
 Milestones (Film), Film von Robert Kramer aus dem Jahre 1975

Siehe auch:
 Milestone